Алмаз (от  — «несокрушимый») — минерал, одна из аллотропных форм углерода. Также может означать:

Техника 
 «Алмаз» — серия советских орбитальных станций.
 «Алмаз» — российский корабль конца XIX века, клипер.
 «Алмаз» — российский корабль начала XX века, крейсер II ранга, участвовал в Цусимском сражении.
 «Алмаз» — семейство советских фотоаппаратов.
 «Алмаз» — бытовое название стеклореза с кристаллом алмаза.

Научно-производственные организации 
 «Алмаз» — российское конструкторское бюро, разрабатывает корабли.
 «Алмаз» — судостроительная фирма в Санкт-Петербурге.
 «Алмаз» — научно-производственное объединение в Москве, разрабатывает ракетное вооружение.
 «Алмаз» — предприятие в Саратове, разрабатывает радиоэлектронику.
 ВНИИ АЛМАЗ — предприятие в Москве, занимается алмазами.
 «Алмаз-Антей» — российский концерн, производит средства противовоздушной обороны.

Спортивные клубы 
 «Алмаз» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Череповца.
 «Алмаз» — советский и армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Алмаз» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Алмаз-АЛРОСА» — российский мини-футбольный клуб из Мирного.

Другие организации 
 «Алмаз» — специальное подразделение по борьбе с терроризмом при МВД Белоруссии.
 «Алмаз» — спецподразделение Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Кировской области.
 «Алмаз» — кинотеатр в Киеве.
 «Almax» — российский венчурный фонд.

Географические объекты 
 Алмаз — река в России, приток Атера.
 Алмаз — село в Пермском крае, Россия.
 Алмаз — остановочный пункт Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.
 «Алмаз», сейчас «Спартаковец» — футбольный стадион в Москве.

Другое 
 Алмаз — советский сорт твёрдой яровой пшеницы (выведен в 1979 г.).
 Алмаз — планарный неориентированный граф с 4 вершинами и 5 рёбрами.
 Алмаз — татарское мужское имя.
 Алмаз — киргизский документальный фильм 2010 года, режиссёр Эльнура Осмоналиева.

См. также

Примечания